Big Man (español: Gran Hombre) es el nombre de diferentes personajes ficticios que aparecen en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics.

Biografía del personaje ficticio

Frederick Foswell 

Frederick Foswell fue la primera persona en asumir el manto del Big Man.

Janice Foswell 

Janice Foswell es hija del Big Man original (Fredrick Foswell) y trató de seguir los pasos de su padre para obtener el control del inframundo de Nueva York. Pronto se le unieron un nuevo Maestro del Crimen y Hombre de Arena.

Ella y sus Enforcers fueron derrotados por Spider-Man, la Antorcha Humana y los Hijos del Tigre. Sobre una disputa sobre la eliminación de Spider-Man y los Hijos, Janice fue asesinada por el Maestro del Crimen que resultó ser su prometido e hijo del Maestro del Crimen original, Nick Lewis Jr. (ambos habían buscado venganza por separado contra Spider-Man sin conocimiento de la identidad del otro).

Frederick Foswell Jr 

Frederick Foswell Jr es el hijo del Big Man original y hermano del segundo Big Man. Asumió el papel para vengarse de la muerte de su padre y su hermana, que, debido a la actitud entonces hostil de J. Jonah Jameson hacia Spider-Man, culpó al lanzaredes. Pilotando una versión robot gigante del Big Man, atacó a Spider-Man y Jameson, suponiendo que Jameson ayudaría a matar a Spider-Man. Spider-Man y el arrepentido Jameson derrotaron rápidamente a Foswell Jr.

Otras versiones

MC2 
Henry Pym Jr. es el hijo de Hank Pym y Janet van Dyne en el universo MC2. Hereda los poderes cambiantes de tamaño de su padre y toma el nombre de Big Man. Es brevemente miembro de los Revengadores, antes de ir directamente y unirse a un equipo patrocinado por el gobierno.

Ultimate Marvel 
El equivalente de Ultimate Marvel se llama Mr. Big, un mafioso y el líder de los Enforcers. El Sr. Big estaba planeando derrocar a Wilson Fisk, usando a Spider-Man como arma secreta. El plan fracasó, y cuando Fisk se enteró de que él era el responsable del asalto de Spidey a la oficina de Fisk, Fisk aplastó la cabeza del mafioso con las manos desnudas.

En otros medios

Televisión 
El nombre en clave de Big Man se representa en la serie animada The Spectacular Spider-Man como un alias para un misterioso señor del crimen de un imperio criminal detrás de escena. Tombstone es la versión inicial hasta que finalmente sea derrocado por el Duende Verde.

Películas 
Una variación de Henry Pym Jr. aparece en la película animada directa a video Next Avengers: Heroes of Tomorrow, con la voz de Aidan Drummond.

Videojuegos 
Janice Foswell es aludida en Spider-Man: Shattered Dimensions. En el universo Noir, un secuaz la menciona como la novia de Hammerhead. Cuando Fancy Dan estaba coqueteando con ella, Hammerhead hizo que el Maestro del Crimen lo matara y tirara a Fancy Dan en un basurero. Snake Marston también ha intentado seducirla.

Referencias

Enlaces externos 
 Janice Foswell at Marvunapp.com

Villanos de Marvel Comics
Gemelos ficticios
Personajes creados por Sal Buscema
Personajes creados por Bill Mantlo
Personajes de Spider-Man